Vaasan Sport je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1962.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Vyřazená čísla 

 14 Sami Laaksoharju
 27 Tom Väkelä
 29 Håkan Hjerpe

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje